Миловский — славянская фамилия:
 Миловский, Михаил Павлович (1899—1966) — советский военачальник и историк, профессор, генерал-полковник.
 Миловский, Николай Михайлович (1861—1927) — российский духовный писатель, церковный историк, священник.